Жолбасшы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жолбасшы — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Жолбасшы — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.